MRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Gasan, Marinduque Island, Filippine
 mrq – codice ISO 639-3 della lingua marchesana settentrionale